Mieleszyn est le nom de plusieurs localités polonaise :

 Mieleszyn, gmina du powiat de Gniezno dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Mieleszyn, village et siège de cette gmina,
 Mieleszyn, village du powiat de Wieruszów, dans la voïvodie de Łódź.